Neşu est un nom propre roumain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Mihai Neșu (1987-), footballeur roumain ;
  (1940-2014), footballeur roumain.

Patronyme roumain